Ел Енгањо има више значења:

 Ел Енгањо (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Енгањо (Солидаридад), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику